Lóbulo anterior puede hacer referencia a:

 El lóbulo anterior de la hipófisis, también conocido como adenohipófisis.
 El lóbulo anterior del cerebelo.